Unbreakable () — шестой студийный альбом группы Backstreet Boys и первый, записанный в качестве квартета. Сочетает в себе привычный группе данс-поп и появившийся на прошлом альбоме поп-рок. Альбом дебютировал в чарте Billboard 200 под номером 7 и в первую неделю продаж разошёлся тиражом более 500 тыс. экземпляров по всему миру. Unbreakable получил статус платинового диска в Японии и был продан там тиражом свыше 400 тыс. экземпляров. На данный момент тираж альбома составляет 1 700 000 экземпляров по всему миру.

Список композиций 
 «Intro» (Brian Littrell, A.J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Dan Muckala) — 0:58
 «Everything but mine» (Jess Cates, Dan Muckala, Lindy Robbins) — 4:06
 «Inconsolable» (Jess Cates, Emanuel Kiriakou, Lindy Robbins, Martins) — 3:36
 «Something that I Already Know» (Zukhan Bey, Kara Dioguardi, David Hodges, Mitch Allan) — 3:29
 «Helpless When She Smiles» (Brett Cornelius, Christopher Lindsey, Aimee Mayo, Thomas Verges) −4:04
 «Any Other Way» (Jess Cates, Dan Muckala, Lindy Robbins) — 3:23
 «One in a Million» (Brian Littrell, A.J. McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Jess Cates, Dan Muckala, Lindy Robbins) — 3:32
 «Panic»(Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, A.J. McLean, Billy Mann, Dan Muckala) −2:52
 «You Can Let Go» (Jess Cates, Dan Muckala, Lindy Robbins) — 3:32
 «Trouble Is» (D. Mescall, M. Sutton, P. Sheyne) — 3:32
 «Treat Me Right» (A.J. McLean, JC Chasez, T. Feemster) −4:09
 «Love Will Keep You Up All Night» (Dave Schuler, Billy Mann, Brian Paturalski, Larry Gold) — 4:14
 «Unmistakable» (Adam Anders, Nikki Hassman, Dan Muckala) −3:46
 «Unsuspecting Sunday Afternoon» (Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, A.J. McLean, Billy Mann, Dan Muckala) — 3:21

Deluxe Edition 
В специальное издание альбома входят 14 основных песен, 4 бонус-трека, постер.

Бонус-треки 
 «Downpour» (Jess Cates, Emanuel Kiriakou, Lindy Robbins) −3:20
 «In Pieces» (Jess Cates, Dan Muckala, Lindy Robbins) −3:41
 «Nowhere to Go»
iTunes & Japanese Edition Bonus Track (Rob Wells, Jess Cates, Lindy Robbins) −2:48
 «There’s Us»
iTunes, Wal-Mart & Australian Edition Bonus Track (Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, A.J. McLean, Billy Mann, Dan Muckala) — 3:21

Альбомные синглы 
 «Inconsolable», 2007
 «Helpless when she smiles», 2007

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Официальный Twitter-аккаунт группы

Альбомы Backstreet Boys
Альбомы Jive Records